

Новогупалівка — село, Запорізький район, Запорізька область
 Новогуполівка — залізнична станція Запорізької дирекції Придніпровської залізниці на лінії Синельникове I — Запоріжжя I